Bankert steht für:

 Bankert (auch Bankart), veraltet und abfällig für ein uneheliches Kind, siehe Unehelichkeit #Geschichtlich

Bankert ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Bankert (* 1938), deutscher Architekt
 Judd Bankert (* 1949), guamischer Biathlet
 Silvio Bankert (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bankart-Läsion
 Banckert